Александр Радкевич:
 Радкевич, Александр Александрович (1876—1918) — российский политический и общественный деятель.
 Радкевич, Александр Иванович (1913—1957) — участник Великой Отечественной войны, полковник, Герой Советского Союза.